«Пло́щадь Ле́нина» — название станций метрополитенов в различных городах.

 «Площадь Ленина» (станция скоростного трамвая) — станция Волгоградского метротрама.
 «Площадь Ленина» (станция метро, Минск).
 «Площадь Ленина» (станция метро, Новосибирск).
 «Площадь Ленина» (станция метро, Санкт-Петербург).
 «Площадь Ленина» — станция Донецкого метрополитена (строительство отменено).
 «Площадь Ленина» — станция Уфимского метрополитена (строительство отменено).

Переименованные станции метро 
 «Площадь Ленина» (: «Ленини храпарак») — прежнее название станции метро «Площадь Республики» (арм. Հանրապետության Հրապարակ: «Ханрапетутиан храпарак») Ереванского метрополитена.
 «Площадь имени В. И. Ленина» — прежнее (до 1991 года) название станции метро «Мустакиллик майдони» () Ташкентского метрополитена.
 «Площадь Ленина» (: «Ленинис моедани») — прежнее название станции метро «Площадь Свободы» (: «Тависуплебис моедани») Тбилисского метрополитена.
С 1992 по 2003 год станция «Площадь Ленина» Минского метрополитена объявлялась как «Площадь Независимости» (), однако затем первоначальное название станции было восстановлено. По словам начальника технического отдела Минского метрополитена, официального решения о переименовании станции «Площадь Ленина» в «Площадь Независимости» никогда не принималось, однако были устные распоряжения руководства Мингорисполкома.
 См. также 

 Площадь Ильича (станция метро)

 Примечания